Špitálka může být:
 Špitálka (Slavkov u Brna) – předměstská vesnice, součást Slavkova u Brna
 Špitálka (usedlost) – usedlost v Praze-Dejvicích
 Špitálka (ulice) – ulice v Brně
 Špitálka (železniční trať) – zaniklá vojenská úzkorozchodná železniční trať spojující vojenské cvičiště a nemocnici v Pardubicích